PPV – Polifenylenowinylen
 PPV – Pay-per-view